Apollo 18 může znamenat:
Apollo 18 (mise) jedna ze zrušených misí amerického lunárního programu Apollo
 Apollo 18 (album) – album kapely They Might Be Giants
 Apollo 18 (film) – sci-fi hororový film USA z roku 2011
 Apollo 18 (hudební skupina) – jihokorejská hudební skupina